Josep Capdevila Marca (Reus, 1897 - Caracas, 1969), cuiner, dirigent sindicalista i polític català
 Josep Capdevila Querol (Sabadell, 1964), cantant català
 Josep Capdevila i Ventosa (Barcelona, 1879 – 1970), músic i polític català